Lisch ist Familienname von: 
Georg Christian Friedrich Lisch (1801–1883), deutscher Prähistoriker, Altertumsforscher, Archivar, Bibliothekar, Konservator, Heraldiker, Redakteur und Publizist. 
 Ralf Lisch (* 1951), deutscher Soziologe, Manager und Autor 
Siehe auch:
 Lisch-Knötchen